Bahnhof Swakopmund kann bezeichnen:

 den historischen und heutigen Bahnhof der Stadt Swakopmund, siehe Bahnhof Swakopmund,
 das Swakopmund Hotel im denkmalgeschützten historischen Bahnhof
 den denkmalgeschützten Otavi-Bahnhof in Swakopmund, ein Bahnhof der Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft (OMEG)